Cephalus ist:

ein akademischer Beiname:
 Cephalus (1661): Johann Andreas Graba (1625–1669), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Siehe auch:
Kephalos